Beltrami est un nom propre

Patronyme 

 André Beltrami (1870-1897) salésien italien reconnu vénérable par l'Église catholique.
 Eugenio Beltrami (1835–1900), mathématicien et physicien italien ;
  (1779–1855), explorateur italien ;
 
 Giuseppe Beltrami (1889–1973), cardinal italien ;
 Luca Beltrami (1854–1933), architecte italien ;
 Marco Beltrami (né en 1966), compositeur italien de musique de film ;

Toponyme 

 Beltrami, localité du comté de Polk (Minnesota), aux États-Unis ;
 Beltrami, comté du Minnesota, aux États-Unis ;
 , quartier de Minneapolis, aux États-Unis.

Autres 
 (15620) Beltrami, un astéroïde ;
 Opérateur de Laplace-Beltrami, une entité en mathématiques.

Voir aussi 
 

Homonymie de localités aux États-Unis